Eschenbacher Teich steht für folgende Gewässer in der Stadt  	Clausthal-Zellerfeld, Landkreis Goslar, Niedersachsen:

 Oberer Eschenbacher Teich
 Unterer Eschenbacher Teich